The Purple Album – dwunasty studyjny album brytyjsko-amerykańskiej hard rockowej grupy Whitesnake. Zawiera covery piosenek Deep Purple, z czasów kiedy David Coverdale był członkiem tego zespołu.

Lista utworów

Uwagi

Przypisy 

Albumy Whitesnake
Albumy Frontiers Records
Tribute albumy
Deep Purple
Albumy muzyczne wydane w roku 2015